Nagle ist der Familienname folgender Personen:

 Browning Nagle (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Courtney Nagle (* 1982), US-amerikanische Tennisspielerin
 David R. Nagle (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 James Nagle (1822–1866), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Kel Nagle (1920–2015), australischer Profigolfer
 Nano Nagle (1718–1784), irische Ordensschwester, Gründerin der Presentation Sisters
 Paul Nagle (* 1978), irischer Rallye-Beifahrer

Siehe auch:
 Nagle-Algorithmus
 Nagel
 Nagl